Pseudococculinidae är en familj av snäckor. Pseudococculinidae ingår i ordningen Archaeogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pseudococculinidae 15 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Pseudococculinidae